Ordine dei certosini – ordine monastico eremitico, fondato nel 1084 da San Brunone di Colonia a La Chartreuse (Grenoble).
Stefano Cassiani detto Il Certosino – pittore lucchese del XVII secolo
Certosino – razza di gatto a pelo corto.
Certosino – razza equina
Certosino – dolce natalizio della tradizione bolognese.
Certosino – liquore distillato di erbe.
Certosino – formaggio a pasta molle.

Altri progetti